Kempka:
 Dorota Maria Kempka, née Kadow (* 1935), polska polityk
 Paweł Kempka (1886 - 1972), prawnik, działacz
 Erich Kempka (1910, Oberhausen - 1975, Freiberg/Neckar)